Municípios brasileiros
Soure (Pará)
Nova Soure

Portugal
Soure (Portugal) — município
Soure (freguesia)

Desambiguações de topônimos